Messner bzw. Meßner steht für: 
 Messner, Beruf in der Kirche, siehe Küster
 Messner (Familienname) (Meßner), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Messner (Film), Dokumentarfilm von Andreas Nickel aus dem Jahr 2012 über Reinhold Messner
 (6077) Messner, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Mesner
 Messmer